Dvina kan syfta på:

 S-75 Dvina – en sovjetisk luftvärnsrobot

Geografi

Lettland 

 Västra Dvina – en flod som rinner upp i centrala Ryssland och flyter genom Belarus och Lettland till mynningen i Rigabukten i Östersjön, se Daugava

Ryssland 

 Norra Dvina – en flod i nordvästra Ryssland som mynnar i Ishavet., vattendrag,

Se även
 Dziwna – ett vattendrag i nordvästra Polen